Millie Brown peut désigner :
 Millie Brown (1986-), artiste peintre et performeuse britannique ;
 Millie Bobby Brown (2004-), actrice britannique.